Dit is een lijst van planetoïden 27801-27900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (27801) - || 1993 FS28|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (27802) - || 1993 FY30|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (27803) - || 1993 FU35|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (27804) - || 1993 FP38|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (27805) - || 1993 FJ40|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (27806) - || 1993 FS46|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (27807) - || 1993 FF49|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (27808) - || 1993 FT56|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (27809) - || 1993 HS1|| 20 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (27810) Daveturner || 1993 OC2|| 23 juli 1993 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (27811) - || 1993 OA7|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (27812) - || 1993 OJ8|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (27813) - || 1993 PS3|| 14 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (27814) - || 1993 RR || 16 september 1993 || Spacewatch
|-
| (27815) - || 1993 SA1|| 16 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (27816) - || 1993 TH2|| 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (27817) - || 1993 TO17|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (27818) - || 1993 TH24|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (27819) - || 1993 TG27|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (27820) - || 1993 TD34|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (27821) - || 1993 TU34|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (27822) - || 1993 UG1|| 19 oktober 1993 || E. F. Helin
|-
| (27823) - || 1993 UC8|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (27824) - || 1993 UD8|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (27825) - || 1993 VP || 9 november 1993 || S. Otomo
|-
| (27826) - || 1993 WQ || 22 november 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (27827) - || 1993 XJ1|| 9 december 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (27828) - || 1994 AY2|| 12 januari 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (27829) - || 1994 BM4|| 21 januari 1994 || S. Otomo
|-
| (27830) - || 1994 CK14|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (27831) - || 1994 DF || 18 februari 1994 || T. Urata
|-
| (27832) - || 1994 EW || 10 maart 1994 || Spacewatch
|-
| (27833) - || 1994 PB4|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (27834) - || 1994 PW13|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (27835) - || 1994 PZ13|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (27836) - || 1994 PQ16|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (27837) - || 1994 PU16|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (27838) - || 1994 PU20|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (27839) - || 1994 PX20|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (27840) - || 1994 PJ28|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (27841) - || 1994 PS36|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (27842) - || 1994 QJ || 28 augustus 1994 || R. H. McNaught
|-
| (27843) - || 1994 RM3|| 5 september 1994 || Spacewatch
|-
| (27844) - || 1994 TG1|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (27845) Josephmeyer || 1994 TJ16|| 5 oktober 1994 || F. Börngen
|-
| (27846) Honegger || 1994 TT16|| 5 oktober 1994 || F. Börngen
|-
| (27847) - || 1994 UT || 31 oktober 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (27848) - || 1994 UZ || 31 oktober 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (27849) Suyumbika || 1994 UU1|| 29 oktober 1994 || T. V. Kryachko
|-
| (27850) - || 1994 UD2|| 31 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (27851) - || 1994 VG2|| 8 november 1994 || S. Otomo
|-
| (27852) - || 1994 WQ || 25 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (27853) - || 1994 XA1|| 6 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (27854) - || 1994 YG1|| 28 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (27855) - || 1995 AK || 4 januari 1995 || A. Testa, F. Manca
|-
| (27856) - || 1995 AX3|| 2 januari 1995 || E. W. Elst
|-
| (27857) - || 1995 BZ || 25 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (27858) - || 1995 BZ1|| 30 januari 1995 || D. di Cicco
|-
| (27859) - || 1995 BB2|| 29 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (27860) - || 1995 BV2|| 27 januari 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (27861) - || 1995 BL4|| 28 januari 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (27862) - || 1995 BJ5|| 23 januari 1995 || Spacewatch
|-
| (27863) - || 1995 DZ5|| 24 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (27864) Antongraff || 1995 EA9|| 5 maart 1995 || F. Börngen
|-
| (27865) - || 1995 FQ || 30 maart 1995 || S. Mottola, E. Koldewey
|-
| (27866) - || 1995 FZ6|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (27867) - || 1995 KF4|| 26 mei 1995 || Spacewatch
|-
| (27868) - || 1995 MY1|| 23 juni 1995 || Spacewatch
|-
| (27869) - || 1995 SR45|| 26 september 1995 || Spacewatch
|-
| (27870) - || 1995 VW || 12 november 1995 || AMOS
|-
| (27871) - || 1995 VL15|| 15 november 1995 || Spacewatch
|-
| (27872) - || 1995 WU7|| 28 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (27873) - || 1995 XP1|| 15 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (27874) - || 1995 YM1|| 21 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (27875) - || 1996 BL3|| 27 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (27876) - || 1996 BM4|| 24 januari 1996 || LINEAR
|-
| (27877) - || 1996 BX4|| 16 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (27878) - || 1996 CE1|| 11 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (27879) Shibata || 1996 CZ2|| 15 februari 1996 || T. Okuni
|-
| (27880) - || 1996 EQ || 14 maart 1996 || D. di Cicco
|-
| (27881) - || 1996 EC1|| 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (27882) - || 1996 EJ1|| 10 maart 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (27883) - || 1996 ET1|| 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (27884) - || 1996 EZ1|| 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (27885) - || 1996 ED2|| 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (27886) - || 1996 ER12|| 13 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (27887) - || 1996 GU1|| 12 april 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (27888) - || 1996 GG5|| 11 april 1996 || Spacewatch
|-
| (27889) - || 1996 GR17|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (27890) - || 1996 GG18|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (27891) - || 1996 HY || 20 april 1996 || T. Kobayashi
|-
| (27892) - || 1996 HG25|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (27893) - || 1996 HK25|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (27894) - || 1996 JU12|| 10 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (27895) - || 1996 LL || 6 juni 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27896) - || 1996 NB || 13 juli 1996 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (27897) - || 1996 NF4|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (27898) - || 1996 OS2|| 23 juli 1996 || AMOS
|-
| (27899) - || 1996 QF || 18 augustus 1996 || D. di Cicco
|-
| (27900) - || 1996 RM || 7 september 1996 || V. Giuliani, P. Chiavenna|}

Planetoïdenlijsten